Mondprogramm der
 USA – Apollo-Programm
 Sowjetunion – Luna-Programm (unbemannt); Sowjetisches bemanntes Mondprogramm
 Volksrepublik China – Mondprogramm der Volksrepublik China